HMS Royal Oak ha sido el nombre utilizado por ocho buques de guerra de la Royal Navy, en memoria del  Royal Oak en el cual Carlos II se ocultó mientras huía del país en la Guerra civil inglesa:

HMS Royal Oak fue un navío de línea de segunda clase y 76 cañones botado en 1664 e incendiado por los holandeses en 1667 durante el Raid de Medway.
HMS Royal Oak fue un navío de línea de tercera clase y 70 cañones botado en 1674, reconstruido en 1690, 1713, y 1741. Durante su reconstrucción de 1741, pasó a ser un navío de cuarta (fragata según la categorización española) clase y 64 cañones.  Fue utilizado como buque prisión entre 1756 y 1763, y fue desguazado en 1764.
HMS Royal Oak fue un navío de línea de tercera clase y 74 cañones botado en 1769 y usado como buque prisión desde 1796. fue renombrado HMS Assistance en 1805, y desguazado en 1815.
HMS Royal Oak debería haber sido un navío de línea de cuarta clase y 74, pero fue renombrado HMS Renown antes de su botadura en 1798.
HMS Royal Oak fue un navío de línea de tercera clase y 74 cañones botado en 1809, prestó servicios en puerto desde 1825, y fue desguazado en 1850.
HMS Royal Oak fue una fragata blindada o ironclad botada en 1862 y vendida en 1885.
HMS Royal Oak fue un acorazado de la clase Royal Sovereign botado en  1892 y desguazado en 1914.
HMS Royal Oak fue un acorazado de la clase Revenge botado en 1914 y hundido mientras estaba anclado en Scapa Flow en 1939.

Nombres de buques británicos